Туманный — посёлок городского типа в Кольском районе Мурманской области. Центр и единственный населённый пункт одноимённого городского поселения.

Население — 685 жителей (перепись 2010).

Расположен на правом берегу реки Воронья в 129 км от Мурманска.

Населённый пункт был включён в учётные данные и получил наименование 14 июля 1971 года. Статус посёлка городского типа присвоен решением Мурманского облисполкома № 160 от 12 апреля 1978 года.

Население 

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 685 человек, из них 322 мужчины (47 %) и 363 женщины (53 %).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Мурманской области
Населённые пункты Кольского района